Литовский зоопарк, прежде известный как Каунасский зоопарк — единственный зоопарк в Литве. Расположен в парке Ажуолинас на юго-западе староства Жалиакалнис Каунаса. Территория зоопарка составляет 15,9 га.

Зоопарк был основан в 1935 году литовским зоологом Тадасом Иванаускасом и открыт 1 июля 1938 года с 40 животными. По данным 2009 год, в зоопарке содержится более 2800 насекомых, рыб, амфибий, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих.В 2020 году зоопарк в Каунасе закрыт на реконструкцию.Открытие планируется 30 апреля 2023.Также строится ветеринарная клиника для животных.

Примечания 
https://m.delfi.lt/ru/news/article.php?id=87509335

Ссылки 
 Сайт зоопарка

Зоопарки Литвы
Зоопарк
Организации Каунаса
Достопримечательности Каунаса